Епархия Маягуэса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Маягуэс, Пуэрто-Рико. Епархия Маягуэса входит в митрополию Сан-Хуана. Кафедральным собором епархии Маягуэса является церковь Сретения в городе Маягуэс.

История 
1 марта 1976 года Папа Римский Павел VI издал буллу «Qui arcano Dei», которой учредил епархию Маягуэса, выделив её из епархий Аресибо и Понсе.

Ординарии епархии 
 епископ Ulises Aurelio Casiano Vargas (4.03.1976 — 6.07.2011);
 епископ Álvaro Corrada del Río S.J. (6.07.2011 — по настоящее время).

Статистика 
На июль 2011 года из  человек, проживавших на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 80,6 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1976 || 352.356 || ? || ? || 56 || 21 || 35 || 6.292 ||  || 4 || 105 || 25
|-
| 1980 || 374.000 || 469.000 || 79,7 || 66 || 21 || 45 || 5.666 ||  || 54 || 115 || 25
|-
| 1990 || 426.000 || 519.000 || 82,1 || 74 || 40 || 34 || 5.756 || 2 || 39 || 149 || 29
|-
| 1999 || 360.000 || 491.518 || 73,2 || 77 || 47 || 30 || 4.675 || 3 || 32 || 143 || 58
|-
| 2000 || 360.000 || 491.518 || 73,2 || 71 || 41 || 30 || 5.070 || 3 || 32 || 135 || 58
|-
| 2001 || 360.000 || 491.518 || 73,2 || 70 || 40 || 30 || 5.142 || 3 || 32 || 134 || 58
|-
| 2002 || 360.000 || 491.518 || 73,2 || 68 || 38 || 30 || 5.294 || 4 || 32 || 133 || 58
|-
| 2003 || 376.000 || 491.518 || 76,5 || 67 || 37 || 30 || 5.611 || 4 || 32 || 133 || 29
|-
| 2004 || 376.000 || 491.518 || 76,5 || 70 || 40 || 30 || 5.371 || 4 || 32 || 114 || 29
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui arcano Dei, AAS 68 (1976), стр. 308

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Пуэрто-Рико